Коныра́ты () — казахское племя. Одно из шести племён, относящихся к Среднему жузу. Боевые кличи коныратов — «Алатау» и «Мукамал». Коныраты — потомки средневекового племени хонгират, из которого происходили мать и первая жена Чингисхана.

Этноним 
Этноним конырат происходит от имени монгольского племени хонгират. Согласно Б. З. Нанзатову, этноним хонгират происходит от тюрко-монгольского термина хонгор ~ qoŋur, означающего масть животного, а именно рыжеватый, каштановый, коричневый, каурый. Согласно Аюудайн Очиру, этноним хонгирад ~ хонхэрээд произошёл от названия тотема ворона — хон хэрээ.

Расселение и численность 
Коныраты проживают в Туркестанской области. Согласно расчётам Н. Э. Масанова, во второй половине XIX в. численность коныратов составляла 150 тысяч человек (5% от численности всех казахов). Данные М. Т. Тынышпаева свидетельствуют, что в начале XX в. их численность достигала 210 тысяч человек. По А. А. Темиргалиеву, в 1911—1913 годах численность коныратов составляла 146700 человек (3,2% от численности всех казахов). По оценке Б. Р. Ракишева, современная численность коныратов составляет 690 тысяч человек.

Гаплогруппа 
Для коныратов характерно тотальное накопление (86%) гаплогруппы C2c1a1a1-M407. Генетически коныратам из азиатских народов наиболее близки баяты, проживающие в Монголии.

Коныраты наряду с такими родоплеменными группами как уйсун, жалайыр, керей, найман, алимулы, байулы, жетыру и торе включены в кластер, который находит генетическую близость с популяциями бурят Эхирит-Булагатского района, различных групп монголов, каракалпаков, хамниган, хазарейцев и эвенков.

Роды 

Котенши:
 Сангыл 
 Божбан 
 Жетимдер 
 Мангытай 
 Аманбай 
 Жаманбай 

Коктинулы:
 Байлар 
 Жандар 
 Оразкелди 
 Карасирак 
 Токболат 
 Кулшыгаш 
 Алги

Примечания 

Казахские племена
Народы Казахстана
Народы Узбекистана
Этносы тюрко-монгольского происхождения